Turmalina, um mineral
 Turmalina (Minas Gerais), município
 Turmalina (São Paulo), município

Desambiguações de topônimos